

Форт-Томас — місто, штат Кентуккі
 Форт-Томас — переписна місцевість, штат Аризона